Daxin bezeichnet:

 Daxin (大新县), Kreis der Stadt Chongzuo im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Daxin (Dawu) (大新镇), Großgemeinde im Kreis Dawu in der chinesischen Provinz Hubei
 Daxin (Fugou) (大新镇), Großgemeinde im Kreis Fugou in der chinesischen Provinz Henan
 Daxin (Pingnan) (大新镇), Großgemeinde im Kreis Pingnan im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Daxin (Taihe) (大新镇), Großgemeinde im Kreis Taihe in der chinesischen Provinz Anhui
 Daxin (Wuhe) (大新镇), Großgemeinde im Kreis Wuhe in der chinesischen Provinz Anhui
 Daxin (Xingqing) (大新镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Xingqing von Yinchuan im Autonomen Gebiet Ningxia, Volksrepublik China
 Daxin (Zhangjiagang) (大新镇), Großgemeinde der Stadt Zhangjiagang in der chinesischen Provinz Jiangsu
 Daxin (Xinshao) (大新乡), Gemeinde im Kreis Xinshao in der chinesischen Provinz Hunan
 Daxin (Zitong) (大新乡), Gemeinde im Kreis Zitong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Daxin (Yuexiu) (大新街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Yuexiu von Guangzhou in der chinesischen Provinz Guangdong